Heyd est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Charles Bernhard Heyd (1842-1929), homme politique canadien en Ontario
 (1884-1970), chirurgien américain
 (1878-?), joueur suisse de football

Toponyme

Heyd, section de Durbuy en Wallonie

Voir aussi

Homonymie de patronyme